Stazione di Chōfu – stazione ferroviaria giapponese a Chōfu
Stazione di Chōfu – stazione ferroviaria giapponese a Shimonoseki